Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Billie Jean King che hanno battuto in finale Linky Boshoff e Ilana Kloss 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (primo turno)
 Linky Boshoff /  Ilana Kloss (finale)

 Helen Cawley /  Joanne Russell (quarti di finale)
 Brigette Cuypers /  Marise Kruger (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1977